New Britain (Connecticut), een stad in de Amerikaanse staat Connecticut. 
 New Britain (Pennsylvania), een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania. 
 Nieuw-Brittannië, een eiland in Papoea-Nieuw-Guinea.
 New Britain Party, een politieke partij uit Groot-Brittannië.
 New Britain (album), een muziekalbum van Whitehouse.
 New Britain, de naam van de tune waarop het gezang Amazing Grace (hymne) meestal wordt gezongen.